Talia – w mitologii greckiej muza komedii
 Talia – w mitologii greckiej jedna z Charyt
 Talia – w mitologii greckiej jedna z Nereid
 talia (karty) – przybory do gier karcianych
 talia – naturalna linia na brzuchu pomiędzy klatką piersiową kością biodrową
 talia – lina miękka przepleciona przez bloki, stosowana w żeglarstwie
 Talia – ogólnopolski festiwal komedii

Zobacz też 

 Talia Shire – amerykańska aktorka filmowa
 Amerykańska Talia Kart – pojęcie wymyślone przez rząd Stanów Zjednoczonych
 Taleja – strona ujednoznaczniająca
 Thalia – strona ujednoznaczniająca